

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie turnieju

Wimbledon 2011
Wimbledon – gra podwójna dziewcząt